Coffee County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Coffee County, Alabama
 Coffee County, Georgia
 Coffee County, Tennessee

Se även 
 Coffey County